HUCA steht für:
 Hebrew Union College Annual, US-amerikanische wissenschaftliche Zeitschrift
 Hospital Universitario Central de Asturias, spanisches Krankenhaus

Abkürzung